2007 Голяма награда на Бахрейн е 4-то за Голямата награда на Бахрейн и трети кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 15 април 2007 година на пистата Сакхир в Бахрейн.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бахрейн